Еди́нственность — логическое суждение о необходимом тождестве объектов, удовлетворяющих заданному условию. При выполнении единственности объект, удовлетворяющий заданному условию, называется единственным. Как таковая, единственность не влечёт существование.

В математике единственность элемента, удовлетворяющего условию , понимается как
 ,
где  — логическое «и»,  — импликация, а  — равенство. Теоремы, утверждающие единственность, называются теоремами (о) единственности.

С точки зрения теории множеств единственность — утверждение, что мощность множества не превосходит , откуда и название.

Часто встречается связка «существование и единственность», обозначаемая в математике диграфом  (квантор существования и единственности). С точки зрения теории множеств существование и единственность — утверждение, что мощность множества равна 1. Вне математики и формальной логики, под «единственностью», в порядке языковой небрежности, может подразумеваться именно существование и единственность.

Литература 
 

Математическая логика